Igal est un accessoire vestimentaire nommé également iqal, egal ou agal

Igal est un toponyme :
 Igal est une ville de Hongrie

Igal est un prénom
 Igal Sarna
 Igal Yasinov
 Igal est un personnage biblique, fils de Nathan de Zobah
 Igal Mossinsohn

Igal est un acronyme :
 Institut géologique Albert-de-Lapparent

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Homonymie d'acronyme